

Біляєвська сільська рада — сільське поселення, Біляєвський район, Оренбурзька область
 Біляєвська сільська рада — сільське поселення, Конишевський район, Курська область